Saint-Front puede referirse a:

 Saint-Front, comuna francesa situada en Alto Loira.
 Saint-Front, comuna francesa situada en Charente.